Hannaford ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Hannaford (1896–1970), englischer Fußballspieler
 Clive Hannaford (1903–1967), australischer Politiker
 John Hannaford (* 1949), australischer Politiker
 Mark W. Hannaford (1925–1985), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Hannaford (1835–1911), US-amerikanischer Architekt

Hannaford bezeichnet als Ortsname:

 Hannaford (North Dakota), Vereinigte Staaten